А1 Етнікі 2014—2015 — 75-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційний канала на youtube  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2015
‎Греція
Греція
2014 у грецькому спорті
2015 у грецькому спорті